The Watcher (film uit 1978)
The Watcher (film uit 2000), Amerikaanse thrillerfilm met James Spader, Keanu Reeves en Marisa Tomei
The Watcher (film uit 2016), Amerikaanse horrorfilm met Erin Cahill en Edi Gathegi
The Watcher (film uit 2018), Amerikaanse thrillerfilm met Nicolas Cage, daar uitgebracht onder de titel Looking Glass
The Watcher (televisieserie uit 1995), UPN-serie met in de hoofdrol Sir Mix-a-Lot
The Watcher (televisieserie uit 2022), Netflix-miniserie over een echtpaar dat last heeft een stalker
The Watcher (Dr. Dre), lied van Dr. Dre uit 2001